Kovács Dezsőné Pap Mária (1865–1937) tanítónő, polgári iskolai tanárnő, ifjúsági író
 Pap Mária (1955) atléta, távolugró
 Pap Mária, nyelvész